est un astronome japonais né le  à Iwaizumi. Son prénom peut également être lu comme Kane, cependant il utilise Kin.
C'est un découvreur prolifique d'astéroïdes. D'après le Centre des planètes mineures, il en a découvert 53 seul et 571 avec Kazurō Watanabe entre 1987 et 2009.

Parmi ceux découverts conjointement par les deux astronomes figure l'astéroïde (46610), nombre s'écrivant en hexadécimal B612, qui est le nom de la planète du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Aussi fut-il nommé « Bésixdouze » sur proposition de José Frendelvel.

L'astéroïde  porte son nom.

Astéroïdes découverts

Notes et références 

Astronome japonais du XXe siècle
Astronome japonais du XXIe siècle
Découvreur d'astéroïdes
Naissance en décembre 1960
Naissance dans la préfecture d'Iwate
Astronome amateur
Éponyme d'un objet céleste